Отдалённое сельское поселение — муниципальное образование в Апшеронском районе Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Новорежетский сельский округ.

Административный центр — посёлок Отдалённый.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 5 населённых пунктов:

История 
Поселение образовано в 2005 году в границах Новорежетского сельского округа (ранее — сельсовета).

Примечания 

Сельские поселения Апшеронского района Краснодарского края